Михаи́л Глу́щенко:
 Глущенко,  Михаил Андреевич (1909—1974) — артиллерист, полный кавалер ордена Славы.
 Глущенко, Михаил Иванович (род. 1957) — депутат Государственной думы II созыва, член фракции ЛДПР (1996—1999).